Brotherhood (englisch für „Bruderschaft“) steht für:

 Brotherhood – Wenn Brüder aufeinander schießen müssen, südkoreanischer Film von Kang Je-gyu (2004)
 Brotherhood (Fernsehserie), US-amerikanische Krimiserie (2006–2008)
 Brotherhood, japanische Anime-Fernsehserie (2009), siehe Fullmetal Alchemist
 Brotherhood – Die Bruderschaft des Todes, US-amerikanischer Thriller von Will Canon (2010)
 Assassin’s Creed: Brotherhood, Computerspiel von Ubisoft (2010)
 Brotherhood (Fernsehserie, 2015), britische Sitcom (2015)
 Brotherhood (2016), britisches Filmdrama von Noel Clarke
 Brotherhood (2018), tunesisch-schwedisch-kanadisch-katarischer Kurzfilm
 Brotherhood (2019), brasilianische Netflix-Serie
 Brotherhood (Dokumentarfilm), Dokumentarfilm von Francesco Montagner (2021)

Person:
 Peter Brotherhood (1838–1902), britischer Ingenieur

Siehe auch:

 Bruderschaft (Begriffsklärung)